

Sigle 
 DIT – nella dottrina militare italiana, la Difesa Interna del Territorio (vedi, ad esempio: Rosario Castello, Breve riflessione di carattere storico sui Battaglioni Mobili Carabinieri, in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri)
 DIT – acronimo di Diet Induced Thermogenesis, la termogenesi indotta dalla dieta

Chimica 
 DIT – diiodotirosina

Codici 
 dit – codice ISO 639-3 della lingua dirari

Letteratura
dit (ant. franc. ="detto"; anche diz o ditié, pl. dits), poema narrativo narrato in prima persona e destinato alla recitazione